Der Stabhochsprung der Frauen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2009 wurde am 15 und 17. August 2009 im Olympiastadion der deutschen Hauptstadt Berlin ausgetragen.

In diesem Wettbewerb errangen die Stabhochspringerinnen aus Polen mit Gold und dem geteilten Silber zwei Medaillen. Weltmeisterin wurde die Olympiadritte von 2004 Anna Rogowska. Die Silbermedaille wurde aufgrund von Gleichplatziertheit auch nach Anwendung der Fehlversuchsregel zweimal vergeben, und zwar an die polnische Vizeweltmeisterin von 2005, WM-Dritte von 2001 und Vizeeuropameisterin von 2006 Monika Pyrek sowie die US-Amerikanerin Chelsea Johnson.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
15. August 2009, 19:00 Uhr

31 Teilnehmerinnen traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationshöhe für den direkten Finaleinzug betrug 4,60 m. Doch die Entscheidung über die Finalqualifikation fiel bereits früher, niemand musste die Marke von 4,60 m angehen. Nach Abschluss der Versuche über 4,55 m befanden sich nur noch elf Sportlerinnen im Wettbewerb. Das Finalfeld wurde nun mit der einzigen Wettbewerberin, die 4,50 m ohne jeden Fehlversuch in ihrer Serie bis dahin übersprungen hatte, ergänzt. Diese zwölf Springerinnen (hellgrün unterlegt) bestritten am übernächsten gemeinsam das Finale.

Gruppe A 

In Qualifikationsgruppe A ausgeschiedene Stabhochspringerinnen:

Gruppe B 

In Qualifikationsgruppe B ausgeschiedene Stabhochspringerinnen:

Finale 

17. August 2009, 18:45 Uhr

Video 
 Women's Pole Vault - World championships 2009 Berlin, youtube.com, abgerufen am 9. Dezember 2020

Weblinks 
 12th IAAF World Championships in Athletics (englisch), abgerufen am 9. Dezember 2020
 Women Pole Vault Athletics XII World Championship 2009 Berlin (GER) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 9. Dezember 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Women Pole Vault, Berlin 2009, S. 318 (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 9. Dezember 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Stabhochsprung der Frauen
Leichtathletikwettbewerb in Berlin